Streblopus är ett släkte av skalbaggar. Streblopus ingår i familjen bladhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Bladhorningar
Streblopus